Serenity — англ. «Покой».
 Serenity — австрийская метал-группа.
 Serenity — новозеландская психоделик-фолк группа начала 1970-х годов.
 Serenity — альбом Culture Beat.
 Serenity — альбом Тимо Котипелто.
 «Serenity» — песня группы Godsmack.
 «Миссия „Серенити“» — фантастический фильм.
 Серенити — космический корабль из этого фильма.

См. также 
 Серенити (значения)